Rónai András (1906–1991) földrajztudós
Rónai András (Avraham Ronay; 1932. szeptember 14. – 2005) magyar származású izraeli színész

Hasonló néven
Rónai Mihály András (1913–1992) költő
 Róna-Tas András, (1931) nyelvész